Jonathan Audy-Marchessault (1990 -), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jovette Marchessault (1938 -), écrivaine canadienne ;
 Robert Marchessault, chimiste et professeur canadien.

Patronyme français